Meddržavno sodišče (, , ICJ ali tudi World court, Svetovno sodišče) je poglavitni sodni organ OZN, s sedežem v Palači miru v Haagu. Njegovi poglavitni nalogi sta reševanje medsebojnih sporov, ki mu jih predložijo države (članice OZN ali ne), na podlagi pravil mednarodnega prava, ter izdajanje svetovalnih mnenj v zvezi z vprašanji mednarodnega prava na prošnjo Generalne skupščine, Varnostnega sveta ali drugega organa oz. specializirane agencije OZN. 

Sodišče priznava kot stranko v postopku zgolj državo, in razsoja zgolj o pravici posamezne države, da varuje sebe, svoje državljane ali pravne osebe pred kršitvijo mednarodnega prava, za katero je odgovorna druga država. Sodišče ne razsoja o pravicah drugih subjektov mednarodnega prava, oz. o pravicah posameznikov ali pravnih oseb.

Statut sodišča je sestavni del Ustanovne listine Združenih narodov.

Sodišče 
Vseh 15 sodnikov sodišča mora biti iz različnih držav, imenujejo jih v postopku skupaj Generalna skupščina ZN in Varnostni svet ZN. Sodniški mandat traja 9 let, pri čemer lahko sodnika naknadno ponovno izvolijo. Mandat se izteče 5. februarja v letu. Pri izbiri države bodo vnaprej pozorne na ključ geografske zastopanosti po svetovnih celinah. Na tri leta se imenuje tretjina sodnikov. Sodniki morajo soditi neodvisno in zastopati predvsem interese celega sveta, za imenovanje za sodnika morajo izkazati izrazito strokovnost na področju mednarodnega prava. V primerih ko v sporu deluje država, ki nima sodnika med že imenovanimi sodniki, se lahko imenujejo ad hoc sodniki, ki predstavljajo interese države v sporu.

Trenutna sestava sodišča 
Na dan 1. februarja 2022 je bila sestava sodišča naslednja:

Sodniki od ustanovitve sodišča

Glej tudi 

 Mednarodno kazensko sodišče

 https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40293 (diplomska naloga Klavdije Žohar, mentorstvo Tratnik Matjaž)

Ustanove OZN
Mednarodna sodišča
Ustanovitve leta 1945
Ustanove v Haagu